Ел Чуче има више значења:

 Ел Чуче (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чуче (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику